Taliouine är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Taroudannt och regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Taliouine ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Taliouine är huvudsakligen kuperad, men norrut är den bergig. Taliouine ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Taliouine. Runt Taliouine är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Taliouine är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Souss-Massa-Draâ